Новак Джокович, выигравший три последних турнира (2018, 2019, 2021), защитил свой титул. Джокович стал пятым теннисистом в Открытой эре, кто выиграл один и тот же турнир Большого шлема в мужском одиночном разряде не менее 4 раз подряд. Ранее это удавалось Бьорну Боргу, Питу Сампрасу, Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Всего для Джоковича это седьмой титул на Уимблдоне и 21-й на турнирах Большого шлема. Джокович установил рекорд по количеству финалов турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде (32). Джокович стал первым мужчиной, выигравшим как минимум 80 матчей на всех 4 турнирах Большого шлема.

Рафаэль Надаль мог догнать Серену Уильямс по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, которая удерживает рекорд среди мужчин и женщин в Открытой эре (23). Надаль снялся с турнира перед полуфиналом из-за травмы мышц живота, он стал первым с 1931 года мужчиной, снявшимся до игры с полуфинала или финала Уимблдона.

Ник Кирьос стал первым с 2005 года австралийцем, вышедшим в полуфинал и финал турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Роджер Федерер не выступил на Уимблдоне впервые с 1998 года. Фелисиано Лопес выступил в основной сетке турнира Большого шлема 81-й раз в карьере и повторил достижение Федерера.

Впервые с появления мирового рейтинга в 1973 года в Уимблдоне не участвуют первая (Даниил Медведев) и вторая (Александр Зверев) ракетки мира.

По ходу турнира Джон Изнер побил рекорд Иво Карловича по эйсам за карьеру в матчах ATP (13 728).

Первый раз на Уимблдоне тай-брейк (до 10 очков) в пятом сете играется при счёте 6-6 по геймам. В 2019 и 2021 годах тай-брейк игрался при счёте 12-12.

Рейтинговые очки ATP за турнир не начислялись. По итогам турнира Джокович выпал из топ-5 мирового рейтинга.

Посев 

  Новак Джокович (титул)
  Рафаэль Надаль (1/2 финала, отказ до игры)
  Каспер Рууд (второй круг)
  Стефанос Циципас (третий круг)
  Карлос Алькарас (четвёртый круг)
  Феликс Оже-Альяссим (первый круг)
  Хуберт Хуркач (первый круг)
  Маттео Берреттини (отказ из-за COVID-19)
  Кэмерон Норри (1/2 финала)
  Янник Зиннер (1/4 финала)
  Тейлор Фриц (1/4 финала)
  Диего Шварцман (второй круг)
  Денис Шаповалов (второй круг)
  Марин Чилич (отказ из-за COVID-19)
  Райли Опелка (второй круг)
  Пабло Карреньо Буста (первый круг, отказ)

  Роберто Баутиста Агут (второй круг, отказ из-за COVID-19)
  Григор Димитров (первый круг, отказ)
  Алекс де Минор (четвёртый круг)
  Джон Изнер (третий круг)
  Ботик ван де Зандсхюлп (четвёртый круг)
  Николоз Басилашвили (третий круг)
  Фрэнсис Тиафо (четвёртый круг)
  Хольгер Руне (первый круг)
  Миомир Кецманович (третий круг)
  Филип Краинович (второй круг)
  Лоренцо Сонего (третий круг)
  Дэниел Эванс (первый круг)
  Дженсон Бруксби (третий круг)
  Томми Пол (четвёртый круг)
  Себастьян Баэс (второй круг)
  Оскар Отте (третий круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Турнирная сетка 

Мужской одиночный
2022 год в теннисе